Le qualificazioni del singolare dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1999 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Guillermo Cañas (Qualificato)
 Dinu Pescariu (primo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (primo turno)

 Ville Liukko (secondo turno)
 Rogier Wassen (primo turno)
 Radek Štěpánek (ultimo turno)
 Wayne Arthurs (primo turno)

Qualificati 

 Guillermo Cañas
 Charles Auffray

 Jimy Szymanski
 Tomás Carbonell

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1999
ATP Tour 1999